

Pessoas
Charles Dwight Marsh
Othniel Charles Marsh
Dave Marsh
James Marsh
Jeff "Swampy" Marsh
Adam Marsh
Edward Marsh Merewether

Localidades
White Marsh
Aeroporto Teniente Rodolfo Marsh Martin

Outros
Apatosaurus marsh

Veja também
Mash

Desambiguação